Alexandra Danilova (1903-1997), danseuse américaine d'origine russe
 
 Maria Danilova (1793-1810), danseuse russe
 Olga Danilova (1970- ), skieuse de fond russe
 Pelageya Danilova (1918-2001), gymnaste artistique soviétique
 Tamara Danilova (1939- ), lanceuse de disque russe

Voir aussi 
 Danilova, cratère de Vénus, nommé en l'honneur de la danseuse Alexandra Danilova